

Geografia
 Jackman – comune statunitense nel Maine

Persone
 Fred Jackman – regista e direttore della fotografia statunitense
 Hugh Jackman – attore australiano
 Jeremy Jackman – direttore di coro e compositore tedesco
 Henry Jackman – compositore britannico

Altro
 Jackman Park – stadio irlandese